Argentina Open 2015, właśc. Argentina Open presentado por Buenos Aires Ciudad 2015 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour 250 w sezonie 2015 z cyklu Argentina Open rozgrywany w dniach 23 lutego–1 marca 2015 roku w Buenos Aires na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 500 550 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2015 w tenisie ziemnym
2015
2015 w Argentynie